СВК, аббревиатура, может означать:
 СВК () — почётное спортивное звание присуждавшееся c 1934 по 1991 год Госкомспортом СССР.
 СВК () — чрезвычайный орган высшего военного управления СССР годы Великой Отечественной войны.
 СВК () — опытный образец снайперской винтовки, предложенный М. Т. Калашниковым в 1959 году.
 СВК () — экспериментальный образец снайперской винтовки под перспективный патрон 6×49 мм, созданный на заводе «Ижмаш» в конце 80-х годов XX века.
 СВК/ВК-003 () — белорусская снайперская винтовка, выпущенная в 2003 году.
 СВК () — самозарядная снайперская (марксманская) винтовка 2016 года концерна «Калашников».
 СВК () — специализированные подразделения организации или предприятия для обеспечение сохранности активов, выполнения требований законодательства, собственников и т. д.
 НПП СВК () — российская научно-производственная компания, специализирующаяся на рынке информационной безопасности.

Примечания